św. Juliusz I (zm. 352) – papież
 św. Juliusz Álvarez Mendoza (1866-1927) – meksykański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Juliusz